30-й чемпіонат СРСР з хокею із шайбою проходив з 6 вересня 1975 року по 23 березня 1976 року. У змаганні брали участь десять команд. Переможцем став клуб «Спартак» Москва. Найкращий бомбардир — Віктор Шалімов (53 очка).

Вища ліга

Найкращі бомбардири 
 Віктор Шалімов («Спартак» Москва) — 53 очка (28+25).
 Олександр Якушев («Спартак» Москва) — 51 (31+20).
 Олександр Мальцев («Динамо» Москва) — 47 (28+19).
 Гелмут Балдеріс («Динамо» Рига) — 45 (31+14).
 Володимир Петров (ЦСКА) — 44 (22+22).

Команда усіх зірок 
Воротар: Владислав Третьяк (ЦСКА)
Захисники: Валерій Васильєв («Динамо») — Володимир Лутченко (ЦСКА)
Нападники: Віктор Шалімов («Спартак») — Валерій Харламов (ЦСКА)

Призи та нагороди

Перехідні матчі 
 «Дизелист» Пенза — СКА Ленінград 3:6, 2:8

Перша ліга 

Найкращий снайпер: Рафаїл Ішматов («Салават Юлаєв») — 39 шайб.

Джерела 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1975/76 на сайті Hockeyarchives.ru 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 1975/76 на сайті hockeystars.ru 
 Архів змагань 
 Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою 

Чемпіонат СРСР з хокею із шайбою
СРСР
СРСР
1975 в СРСР
1976 в СРСР